Ana Pastor García, een Spaanse journaliste en presentatrice
 Ana Pastor Julián, een Spaanse politica, momenteel minister van ontwikkeling (infrastructuur)